Spectre – album studyjny grupy Laibach z roku 2014
 Spectre – film z serii o Jamesie Bondzie (2015)
 Spectre – pistolet maszynowy
 Spectre – okręt z gry Battlestar Galactica Online
 „Spectre” – utwór muzyczny grupy Fen z albumu Dustwalker (2013)
 „Spectre” – singel Alana Walkera z 2015 roku
 SPECTRE – fikcyjna organizacja terrorystyczna

Zobacz też 
 „The Spectre” – singel Alana Walkera z 2017 roku